Béla Zsitnik ist der Name folgender Personen:

* Béla Zsitnik (Ruderer, 1924) (1924–2019), ungarischer Ruderer
 Béla Zsitnik (Ruderer, 1951) (* 1951), ungarischer Ruderer